Китайците са малцинство в Унгария. Според преброяването на населението през 2011 година тяхната численост се оценява на 6770 души, като съставляват 0,06 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост на китайците според преброяванията на населението през годините, по области:

Вижте също 
 Население на Унгария

Източници 

Унгария
Население на Унгария